Stadio Lužniki – stadio sportivo di Mosca, in Russia
 Disastro del Lužniki – strage avvenuta nello stadio Lužniki di Mosca
 Lužniki – stazione dell'anello centrale di Mosca
 Palazzo dello sport Lužniki – arena polivalente